El Pescadero kan syfta på:

Honduras 

 El Pescadero, Honduras, ort, Departamento de El Paraíso,

Mexiko 

 El Pescadero, Mexiko, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar